Паршинский сельсовет

 Паршинский сельсовет — в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии
 Паршинский сельсовет — в Шаховском районе Московской области РСФСР (упразднён в 1977)